Mashona Washington (Flint, Michigan, 1976. május 31. –) amerikai teniszezőnő. Két egyéni és hat páros ITF-tornát nyert meg. Legjobb egyéni világranglista-helyezése ötvenedik volt, ezt 2004 novemberében érte el.

Év végi világranglista-helyezései

További információk 
 

Amerikai teniszezők
1976-ban született személyek
Élő személyek
Amerikai nők